In 2012 werd het 66ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 18 maart tot 10 juni. Ji-Paraná werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Braziliaans competitievoetbal 2012